Zuffa – società a responsabilità limitata statunitense di promozione sportiva
 Zuffa di dei marini – incisione a bulino e puntasecca di Andrea Mantegna
 Grazia Zuffa – politica italiana
 Juraj Žuffa – ex cestista e allenatore di pallacanestro cecoslovacco